Анатолий Тимофеевич Калашников (род. 1940) — советский и российский учёный, горный инженер, доктор технических наук, профессор, лауреат премии имени Н. В. Мельникова (1992).

Биография 
Родился 8 июля 1940 года в селе Новоильиновка Кустанайской области.

В 1962 году — окончил Магнитогорский металлургический институт.

С 1962 по 1980 годы — работал на Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном комбинате.

С 1980 по 1988 годы — главный инженер ЛГОКа, с 1988 по 1997 годы — генеральный директор ЛГОКа.

Президент Союза горнопромышленников России с 1997 года.

С 1993 по 1994 годы — вице-президент Ассоциации приватизируемых и частных предприятий.

Член Совета директоров Белгородпромстройбанка, член редакционного совета «Промышленной газеты», член правления «Горного журнала», Президент Союза горнопромышленников России.

Академик Российская инженерная академии.

Автор большого числа научных работ и публикаций, имеет 18 авторских свидетельств и 6 патентов на изобретения.

Литература 
 Калашников Анатолий Тимофеевич // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. — Белгород, 2000. — С. 185.
 Калашников Анатолий Тимофеевич // Золотые имена губкинцев : биографический справочник / Адм. Губкинского городского округа, информационно-аналитическое управление; гл. ред. И. Н. Черенков. — Белгород, 2013. — С. 34.
 Кузнецова Р. Анатолий Тимофеевич Калашников: «Молодым не надо бояться идти против течения» / Р. Кузнецова // Новое время. — 2013. — 26 ноябр.
 Семёнов О. Тепла и уюта Вашему дому : поздравления по поводу 70-летия со дня рождения / О. Семёнов, В. Перминов // Рабочая трибуна. — 2010. — 9 июля. — С. 3.
 Круковский В. Карьера у карьера : о награждении А. Т. Калашникова орденом «За заслуги перед Отечеством» / В. Круковский // Рабочая трибуна. — 1996. — 28 июня.

Награды 
 Премия имени Н. В. Мельникова (1992) — за серию работ в области комплексного освоения железорудного месторождения и создание ресурсосберегающих технологий
 Премия Совета Министров СССР (1986)
 Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники (1996) — за разработку и внедрение способа, техники и технологии термического расширения скважин на карьерах
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1996)
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира III степени
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени
 Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского района (1996)

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Магнитогорского технического университета
Почётные граждане Губкина
Лауреаты премии имени Н. В. Мельникова
Горные инженеры СССР
Горные инженеры России